

Geografia

Aldwark (Derbyshire)
Aldwark (North Yorkshire)